Modra bezeichnet:
 Modra, Stadt in der Slowakei
 Modrá, Stadt in Tschechien
 Modra (Bithynien), antike Stadt in Bithynien, 8 km östlich vom heutigen Mudurnu in der Türkei
 Modra (Tschad),  Oase im Tschad
 Titularbistum Modra, auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Modrá, Ortsteil der tschechischen Gemeinde Jílové u Děčína
 Modra nad Cirochou (bis 1978 Modra), Gemeinde in der Slowakei

Modra ist der Familienname von:
 Blanka Modra (* 1946), Tänzerin und Schauspielerin
 Kieran Modra (1972–2019), australischer Radsportler